Veracruz odnosi się do:

 Brazylia:
 Vera Cruz (Bahia) – miasto w stanie Bahía
 Vera Cruz (São Paulo) – miasto w stanie São Paulo
 Timor Wschodni:
 Vera Cruz (Timor Wschodni) – poddystrykt w dystrykcie Dill
 Meksyk:
 Veracruz (stan) – stan
 Veracruz (Durango) – miasto w stanie Durango
 Veracruz (Veracruz) – miasto w stanie Veracruz
 CD Veracruz – klub piłkarski
 Panama:
 Veracruz (Panama) – miasto
 Hiszpania:
 Veracruz – dawna nazwa gminy w prowincji Huesca
 Stany Zjednoczone:
 Vera Cruz (Indiana) – miasto w stanie Indiana
 Vera Cruz (Pensylwania) – miasto w stanie Pensylwania
 Honduras:
 Veracruz – gmina w departamencie Copán

Zobacz też 
 Vera Cruz